Вечное лето:
 «Вечное лето» — американский молодёжный телесериал 2004 года, режиссёр Гарри Уайнер
 «Вечное лето» — тайваньский фильм 2006 года, режиссёр Лэсте Чэнь
 «Бесконечное лето» — компьютерная игра
 «Бесконечное лето» — рассказ Кристофера Приста
 «Вечное лето» — песня группы  7Раса

См. также